Лапово () — город в Сербии в общине Лапово, Шумадийский округ. Согласно переписи 2011 года, население составляло 7143 человека.

Город расположен в нескольких километрах к юго-востоку от Белграда.

Литература 
 „Књига 9”. Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. мај 2004. ISBN 86-84433-14-9.
 „Књига 2”. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-01-7.

Ссылки 
 Црква у Лапову (Каленић, број 1/1984, стр. 10-12)

Населённые пункты Сербии